Жорж Блон — псевдоним Жана-Мари Эдика (1906—1989), французского писателя и журналиста 
Блоне (Швейцария)